La temporada 2009-10 de la Premier League, coneguda també com a Barclays Premier League, fou la divuitena des de la seva creació el 1992. El campió fou el Chelsea FC destronant al Manchester United, era el primer títol blue des del 2006. El torneig va començar a l'agost del 2009 i acabà el 9 de maig del 2010. 20 equips hi participaren, 17 dels quals ja hi eren a la temporada 2008-09, i 3 dels quals van pujar de la Football League Championship (segona divisió anglesa).

Promoció i descens 
 Equips ascendits: Wolverhampton Wanderers FC, Birmingham City i Burnley FC.
 Equipo descendits: Newcastle United, Middlesbrough FC i West Bromwich Albion

Dades dels clubs 
Clubs participants en la Premier League 2009/10:

Classificació 

 Actualitzat el 4 de juny de 2010.

Resultats

Referències

Enllaços externs 
 PremierLeague.com

2009-10
Competicions futbolístiques del 2009
Competicions futbolístiques del 2010